Bill Fitch ist der Name folgender Personen:

* Bill Fitch (Baseballspieler), US-amerikanischer Baseballspieler in den 1920ern
 Bill Fitch (Basketballtrainer) (1932–2022), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Bill Fitch (1941–2010), US-amerikanischer Jazz-Perkussionist und Komponist